Ernst Albrecht, político alemán.
 Ernst Albrecht, futbolista alemán.
 Johann Friedrich Ernst Albrecht, traductor alemán.
 Ernst Albrecht von Eberstein, militar danés.